

Letteratura
Kai Cosroe – re leggendario citato nello Shahnameh

Onomastica
Cosroe – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Arsacidi d'Armenia
Cosroe I (198-217)
Cosroe II (c.252)
Cosroe III (330-339), detto "il Piccolo"
Cosroe IV (387-389)
Sasanidi di Persia
Cosroe I (531-579), detto "Anoshirvan" ("Anima immortale")
Cosroe II (590-628), detto "Parwiz" ("il Vittorioso")
Cosroe III (630)
Anti-scià Cosroe IV (630-636)
Cosroe V (marzo-aprile 631)